Алибеков, Алиаскар Мендиярулы (1893, ныне Жамбейтинский район Западно-Казахстанской области — 1937) — казахский государственный деятель. Принимал активное участие в создании Казахской автономии. До 1919 участник движения «Алаш». В 1919 участвовал в обороне Уральска. Был председателем Уральского ревкома уезда Жамбейты, в 1920 — секретарем Казревкома, членом Казахского облбюро. Внес большой вклад в делимитацию границы Северного Казахстана и России. Был представителем КазАССР в Москве, руководителем Рабоче-крестьянской инспекции КазАССР. В 1937 Алибеков погиб, став жертвой сталинских репрессий.

Литература 
 

Политики Казахской ССР